Гран-при США 1970 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 4 октября 1970 года на трассе Уоткинс-Глен.

Команда «Лотус» вернулась в гонки с Эмерсоном Фиттипальди и дебютантом Формулы-1 Рейне Виселлем, заменившим Джона Майлза. «Сёртис» выставил второй автомобиль для Дерека Белла, а BRM расширила свой состав за счёт включения в команду Питера Уэстбери. Стартовое поле было дополнено гонщиками частных команд Питом Лавли, Йо Бонниером и Гасом Хатчинсоном. Обладатель поула Жаки Икс проиграл старт Джеки Стюарту и Педро Родригесу, но на 16 круге сумел вернуть себе второе место. Кругом спустя Родригеса обошёл и второй гонщик «Феррари» Клей Регаццони. Во второй половине гонки оба гонщика «Феррари» столкнулись с проблемами в топливной системе своих автомобилей и выбыли из борьбы за лидерство. После того, как на 83 круге Джеки Стюарт сошёл из-за утечки масла, лидерство перешло к Педро Родригесу, но за семь кругов до финиша мексиканец был вынужден заехать в боксы, отдав первое место Эмерсону Фиттипальди, одержавшему первую в карьере победу. Четвёртое место Икса лишило бельгийца шансов на победу в чемпионате. Рейне Виселль приехал на подиум в своей дебютной гонке.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-82 Джеки Стюарт. 83-99 Педро Родригес. 100—108 Эмерсон Фиттипальди.

Ссылки 
 
 
 

1970
События 4 октября
Октябрь 1970 года
1970 год в Нью-Йорке
Гран-при США